Obhájcem titulu soutěže dvouhry juniorů na Wimbledonu 2014 byl italský tenista Gianluigi Quinzi, který se ale turnaje neúčastní, protože se rozhodl v probíhající sezóně hrát turnaje na mužském okruhu ATP.

Juniorskou soutěž překvapivě vyhrál 18letý americký kvalifikant Noah Rubin, který ve finále porazil šestého nasazeného krajana Stefana Kozlova po setech 6–4, 4–6, 6–3. Do kombinovaného juniorského žebříčku si připsal 375 bodů. Po nejhorším výsledku amerických singlistů v soutěžích mužů a žen od roku 1911, kdy žádný z nich neprošel do čtvrtého kola, tak Spojené státy zaznamenaly dvojnásobnou finálovou účast v chlapecké juniorce.  

Rubin byl součástí týmu newyorské tenisové akademie Johna McEnroa. Stal se druhým americkým vítězem londýnské juniorky za předchozích 33 let poté, co před ním v roce 2007 triumfoval Donald Young. Jednalo se o jeho premiérový grandslamový titul.

Nasazení hráčů 
  Andrej Rubljov (3. kolo)
  Chung Hyeon (čtvrtfinále)
  Orlando Luz (1. kolo)
  Jaume Munar (2. kolo)
  Quentin Halys (1. kolo)
  Stefan Kozlov (finále)
  Francis Tiafoe (3. kolo)
  Johan-Sébastien Tatlot (semifinále)
  Naoki Nakagawa (3. kolo)
  Duck Hee Lee (1. kolo)
  Michael Mmoh (3. kolo)
  Kamil Majchrzak (2. kolo)
  Matias Zukas (2. kolo)
  Marcelo Zormann (2. kolo)
  Džumpei Jamasaki (1. kolo)
  Daniil Medveděv (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Juniorský tenis v roce 2014